

Patronyme 

 Bill Woggon, auteur de bande dessinée américain né en 1911 et décédé en 2003
 Elmer Woggon, auteur de bande dessinée et dessinateur de presse américain né en 1898 et mort en 1978